Booker T. Washington School ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Booker T. Washington School (Rushville, Indiana), NRHP-ID: 90000809
 Booker T. Washington School (Terre Haute, Indiana), NRHP-ID: 02001170

Siehe auch:
 Booker T. Washington High School